53. breddegrad kan henvise til:

 53. nordlige breddekreds
 53. sydlige breddekreds